Robert Master, voluit Robert Mosley Master (1794-1867), Brits aartsdiakonaat van Manchester
 Robert Mosley (operazanger) (1927-2002), Amerikaans operazanger
 Robert Mosley (jazzmusicus), Amerikaans jazzpianist en trompettist die in 1945 enkele maanden in het Charles Mingus Sextet speelde
 Robert Mosley (popmusicus), Amerikaans zanger, songwriter en muziekproducent